Sund puede hacer referencia a:

Lugares

y  
 Estrecho de Oresund, conocido a menudo como Sund.

Sund, municipio en la provincia de Hordaland.

Sund, municipio de las Islas Åland.